Libythea geoffroy is een vlinder uit de familie van de Nymphalidae, onderfamilie Libytheinae.

Libythea geoffroy werd voor het eerst wetenschappelijk beschreven door Jean Baptiste Godart in 1824.

Libytheinae